Schottenloher ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl Schottenloher (1871–1954), deutscher Bibliothekar
 Martin Schottenloher (* 1944), deutscher Mathematiker